XFV – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Brantford (OT) (Canada)